Iquique (stad)
 Iquique (provincie)